Уо́лтер Ка́ртрайт (; январь 1871 — дата смерти неизвестна) — английский футболист, выступавший на позиции левого хавбека. Был «одним из самых разносторонних игроков», выступавших за «Ньютон Хит» и «Манчестер Юнайтед», в основном составе которых выходил, как минимум, на девяти различных позициях на поле.

Футбольная карьера 
В начале своей футбольной карьеры выступал за команды «Нантуич» и «Хейвуд Сентрал». В 1893 году стал игроком клуба «Кру Александра». Провёл в клубе два сезона.

В июне 1895 года перешёл в «Ньютон Хит». Дебютировал за манчестерский клуб 7 сентября 1895 года в матче против своего бывшего клуба «Кру Александра», в котором «Ньютон Хит» одержал победу со счётом 5:0.

За 9 сезонов в составе клуба выступал преимущественно на позиции хавбека, однако поиграл на всех позициях, включая позицию вратаря. Провёл за «Ньютон Хит» (позднее — «Манчестер Юнайтед») 228 матчей во Втором дивизионе, в которых забил 8 голов, а также 27 матчей в Кубке Англии. Завершил карьеру футболиста в июне 1905 года.

В благодарность за многолетнюю карьеру, проведённую Уолтером в клубе, «Манчестер Юнайтед» принял решение организовать в его честь благотворительный матч. Однако к моменту проведения этого матча клуб находился под внешним управлением из-за долгов, и удалось собрать только £1,30, которые Картрайт тут же потратил в ближайшем пабе по пути домой.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Персоналии, чья дата смерти не установлена